influencja elektrostatyczna - inna nazwa indukcji elektrostatycznej
 influencja – dawna nazwa wpływu, oddziaływania